Molekulska formula -{C19H23N3O3}- se može odnositi na:
 Naloksazon
 Koluracetam